Campionatul Mondial de Formula 1 din 1982 a fost cel de-al 36-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 33-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 25-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în Africa de Sud pe 23 ianuarie și terminându-se în Statele Unite pe 25 septembrie. Campionatul Piloților a fost câștigat de Keke Rosberg și Campionatul Constructorilor de Scuderia Ferrari.

Campionatul a început cu o grevă a piloților la cursa de deschidere a sezonului din Africa de Sud și a avut un boicot parțial al cursei ca parte a războiului FISA-FOCA aflat în desfășurare la Marele Premiu al statului San Marino. Eventualul campion, Rosberg, a câștigat o singură cursă în timpul sezonului – Marele Premiu al Elveției – dar consecvența i-a oferit Campionatul Piloților, cu cinci puncte peste Pironi și John Watson. Rosberg a fost al doilea pilot care a cucerit titlul câștigând o singură cursă în sezon, după Mike Hawthorn în . Unsprezece piloți din șapte echipe au câștigat o cursă în timpul sezonului, niciun pilot nu a câștigat mai mult de două ori; a existat o serie de nouă câștigători diferiți în nouă curse consecutive, de la Marele Premiu al Principatului Monaco până la Marele Premiu al Elveției. Ferrari, care l-a înlocuit pe Villeneuve cu Patrick Tambay și pePironi cu campionul mondial din , Mario Andretti, a reușit să marcheze suficiente puncte pentru a-și asigura Campionatul Constructorilor, terminând cu cinci puncte mai mult decât McLaren, pe locul doi, în timp ce Renault a ocupat locul trei.

Doi piloți au murit în 1982: Gilles Villeneuve în timpul calificărilor pentru Marele Premiu al Belgiei și Riccardo Paletti la startul Marelui Premiu al Canadei. Didier Pironi, liderul campionatului, a suferit, de asemenea, un accident ce i-a încheiat prematur cariera în timp ce se califica pentru Marele Premiu al Germaniei. Aceste incidente și alte câteva accidente majore și adesea violente au dus la modificări ale reglementărilor pentru a crește siguranța pilotului pentru sezonul . Jurnalistul de motorsport, Nigel Roebuck a scris mai târziu că 1982 a fost „un an urât, marcat de tragedii, disensiuni, lăcomie și totuși, paradoxal, a produs unele dintre cele mai memorabile curse văzute vreodată”. Sezonul 1982 a fost, de asemenea, sfârșitul unei ere în care unul până la doi sau mai mulți piloți de F1 au fost uciși în fiecare an. Din 1983 până în prezent, doar 4 piloți au fost uciși în evenimentele și sesiunile de teste de Mare Premiu: Elio de Angelis la un test la Paul Ricard în , Ayrton Senna și Roland Ratzenberger la Marele Premiu al statului San Marino din  în timpul cursei și, respectiv, în timpul calificărilor de sâmbătă, și Jules Bianchi în timpul Marelui Premiu al Japoniei din . Prima mașină realizată în întregime din fibră de carbon a fost introdusă de McLaren în  și, începând cu acest an, tot mai multe echipe au început să folosească această tehnologie și, efectiv, fiecare echipă o folosea până în sezonul . Circuitele au devenit, de asemenea, mai sigure, iar alte circuite care nu erau capabile sau proprietarii circuitelor menționate care nu puteau sau nu doreau să le facă mai sigure au fost abandonate.

A fost și ultima dată când sezonul a început așa de devreme (în luna ianuarie), începând cu sezonul , toate edițiile au început întotdeauna puțin mai târziu, în martie sau aprilie (cu excepția sezonului ); pe de altă parte, a fost și ultima dată când sezonul s-a încheiat puțin mai devreme (în luna septembrie), tot din 1983 încoace toate edițiile s-au încheiat întotdeauna mai târziu, cel puțin în octombrie sau noiembrie.

Piloții și echipele înscrise în campionat
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1982 al campionatului:

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1982.

Următoarele runde au fost incluse în calendarul provizoriu publicat de FIA, dar au fost anulate ulterior:

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj 
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte au fost acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, s-a folosit un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final. Pentru campionatul la piloți, doar cele unsprezece cele mai bune rezultate au contribuit la Campionatul Mondial.

Note
 - În cazul în care nu s-au încheiat două tururi complete, nu s-a acordat niciun punct și cursa a fost abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți au realizat același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, s-a folosit următorul cel mai bun rezultat.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor 

Notă:
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1982 în sport